Waldstätten steht für:
 Waldstätten (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 von Waldstätten, Infanterie-Regimenter, siehe Liste der k.u.k. Kampftruppen im Juli 1914
 Kanton Waldstätten, historischer Kanton der Helvetischen Republik

Waldstätten ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Waldstätten (1872–1952), österreichisch-ungarischer Offizier
 Dominik Josef Hayek von Waldstätten (1698–1772), österreichischer Beamter und Jurist
 Egon von Waldstätten (1875–1951), österreichischer Offizier und Militärschriftsteller
 Franz Georg Dominik von Waldstätten (1775–1843), österreichischer Feldmarschalleutnant

 Martha Elisabeth von Waldstätten (geb. Martha Elisabeth von Schäffer; 1744–1811), österreichische Baronin, Figur in Mozart (Musical)
 Nora Waldstätten (* 1981), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Waldstätte, frühere Gebietsbezeichnung in der Schweiz